Louis Chevalier peut désigner :
 Louis Chevalier (1911-2001), historien et démographe français ;
 Louis Chevalier (1921-2006), marcheur français.